Данная филогения птерозавров представлена различными филогенетическими деревьями, которые используются для классификации птерозавров на протяжении многих лет и отражает различные мнения о происхождении этих животных. В данное время филогения птерозавров имеет несколько гипотез, представленных ниже.

Анвин (2003) 
Матрица Анвина включает 19 групп птерозавров (большинство из которых являются надвидовыми) плюс один внегрупповой вид (Euparkeria capensis). Таксоны были собраны по 60 признакам.

Келлнер (2003) 
Матрица Келлнера содержит 39 валидных видов птерозавров, хотя Rhamphorhynchus longicaudus и Nyctosaurus bonneri обычно считаются синонимичными R. muensteri и N. gracilis соответственно плюс три внегрупповых вида (Ornithosuchus longidens, Herrerasaurus ischigualastensis и Scleromochlus taylori). Такcоны были собраны по 74 признакам.

{{clade| style=font-size:75%;line-height:75% 
|label1=Pterosauria 
|1={{clade
   |label1= Anurognathidae 
   |1=
   |2={{clade
      |1=Sordes pilosus
      |2={{clade
         |1=Scaphognathus crassirostris
         |2=Preondactylus buffarinii
         |3={{clade
            |1=Dorygnathus banthensis
            |2={{clade
               |1=Dimorphodon macronyx
               |2={{clade
                  |1=Peteinosaurus zambellii
                  |2="Eudimorphodon" rosenfeldi
               |label3= Novialoidea 
               |3={{clade
                  |label1= Campylognathoididae 
                  |1=
                  |2={{clade
                     |label1= Rhamphorhynchidae 
                     |1=
                     |label2= Pterodactyloidea 
                     |2={{clade
                        |label1= Archaeopterodactyloidea 
                        |1=
                        |label2= Dsungaripteroidea 
                        |2={{clade
                           |1=
                           |label2= Ornithocheiroidea 
                           |2={{clade
                              |label1= Pteranodontoidea 
                              |1={{clade
                                 |1=Pteranodon longiceps
                                 |2={{clade
                                    |1=Istiodactylus latidens
                                    |2={{clade
                                       |1=Coloborhynchus clavirostris
                                       |label2= Anhangueridae 
                                       |2={{clade
                                          |1=Tropeognathus mesembrinus
                                          |2=

См. также 
Список птерозавров

Примечания 

Птерозавры
Классификации животных
Эволюция групп организмов